Kenneth Cockwhore er en dansk dj, mode ikon & LGBTQ+ & Nattelivs aktivist, der begyndte sin karriere i nattelivet med at dekorere raves i midt 00erne og begyndte efterfølgende at dj’e i chillout rummene til disse raves. 

Som solo artist har Kenneth Cockwhore spillet på Hartland Festival i 2012, Soulland Fashion Week Party, Charlottenborg, Mayhem, Galleri Nicolai Wallner og har varmet op for Kembra Pfhaler. Kenneth har desuden lavet mixes for NTS Radio, Fast Forward Productions, Katapult Magazine, Strøm Festival og deltaget i performances på Roskilde Festival i 2016 og 2018. Kenneth Cockwhore har sammen med sin mand siden 2009 dj’et sammen under navnet Cockwhore & Macho. Duoen har bl.a stået for festerne Werk It & Drag Bingo på Bakken i Kødbyen, som løb fra 2011 til 2017 og festen Nancy på Jolene i Kødbyen i København med gæster som Eris Drew, Peach, Jackie House og Daniel Wang. Duoen har derudover spillet et hav af locations og har bl.a. spillet i New York, Oslo, Brussels, Berlin og med navne som Honey Dijon, Midland, Mike Servito og Kim Ann Foxman og på Festivallerne  Trailerpark (københavn) Yo Sissy (berlin) , Bushwig (new york),Insomnia (tromsø). Kenneth har desuden været med kurator på den københavnske festival Strøm siden 2021.  

Kenneth Cockwhore har været featured i det britiske ID, Dansk, Euroman, Eurowoman, Tyske Hart Magazine og Vice Magazine. Kenneth har medvirket i de to kunstfilm Urolige Hjerte og Sommernatt ved Stranden begge af kunstnerduoen Astrup/Bordoff, teaterstykket Electronic på Teater Sort/hvid samt DR serierne Bøssestudier & fiktion serien Carmen Curlers. Kenneth var i en periode medlem af det københavnske drag kollektiv Vesterbro Drag Udlejningsservice & Drag My Party . Kenneth Cockwhore var også en del af de faste gæster i radioprogrammet “Er Du Sunshine” på Radio24syv med Mathias Helt som vært.  Kenneth har derudover medvirket i reklamer for Han Kjøbenhavn, Shaker, Citzen M Hotels, Faxe Kondi, GANT, Iconvisions, i kampagnerneLike What You Hate og  Copenhagen By Soulland & Posh isolation.

Endelig har Kenneth deltaget i paneldebatter på Roskilde Festival, Mix Film Festival, CPH Dox, Spot Festival og Copenhagen Fashion Week. Kenneth overrakte desuden nattelivsprisen ved Rainbow Awards 2021.  

I sine myspace dage lavede Kenneth Cockwhore fan videoer for forskellige Kunstnere bl.a for  Crystal Castles der p.t. har 15 mill views på youtube.

Privat 
Kenneth Cockwhore er født i Høje Taastrup og er vokset op i det sociale boligbyggeri Gadehavegård med sin mor og storebror. 

Kenneth beskriver sig selv om Ikke Binær Trans og bruger ikke pronominer men navnet Kenneth. Kenneth har bl.a. udtalt at det danske queer kollektiv Dunst og tiden som drag har været med til at åbne øjnene for Kenneths egen kønsidentitet. 

Kenneth har siden 2009 dannet par med Mads Martinussen. De blev gift i 2012 i Botanisk Have  og har siden 2009 været bosat på Frederiksberg.

Noter 

Dj's fra Danmark